Vigiense – abitanti di El Vigía
Vigiense – abitanti di Vigia